Чемпионат Европы по борьбе 1929 года прошёл раздельно: в феврале прошли соревнования по вольной борьбе в Париже (Франция), а в апреле — соревнования по греко-римской борьбе в Дортмунде (Германия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1929
Спорт во Франции в 1929 году
Спорт в Германии в 1929 году
Чемпионаты Европы в 1929 году
Февраль 1929 года
Апрель 1929 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
Международные соревнования по борьбе в Германии
Международные соревнования по борьбе во Франции
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в Германии